«Кто-то похожий на тебя» (; пиньинь: Tīng Jiàn Xìng Fú) — тайваньский телесериал, в главных ролях Кингон Ван, Лорен Жэнь, Шон Ли, Нита Лей и Уильям Ляо. Выход в эфир с 11 января по 24 мая 2015 года на канале «TTV».

В ролях

Главные роли 
 Кингон Ван — Фан Чжаньчэн
 Лорен Жэнь — Лян Ло Хань / Чэнь Юси
 Шон Ли — Ли Боянь
 Нита Лей — Ху Я Тьи
 Уильям Ляо — Шэнь Вэйлянь

Вспомогательные роли 
 Мяо Кэли — Ван Ючжэнь
 Анджела Ли — Ван Сяолинь
 Сюй Хаосюань — Чэнь Юань
 Кэти Чен — Се Фэйфэй
 Инь Фу — Ванесса
 Ху Пэйлянь — Ян Иминь
 Алекс Дун — Се Цяньцзин
 Лин Сюдзюн — Гао Дун
 Шэнь Хайжун — Цзюань Цзе

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт (TTV) 
 Официальный веб-сайт (SETTV) 

Драматические телесериалы
Телесериалы Тайваня
Телесериалы 2015 года
Телесериалы на китайском языке